Pharai () bezeichnet mehrere antike griechische Städte:

 Pharai (Boiotien), Stadt in Boiotien nahe dem heutigen Tanagra
 Pharai (Messenien), Stadt in Süd-Messenien, das heutige Kalamata
 Phara, Stadt in der West-Achaia
 Pharis (Lakonike), Stadt in der Lakonike südlich von Sparta